een type heuvel of berg, ook wel aangeduid als tafelberg (geomorfologie)
 plaatsen in de VS met een tafelberg:
 Mesa (Arizona)
 Mesa (Californië)
 Mesa (Washington)
 een koning van Moab, onder meer genoemd in de Bijbel, zie Mesha
 MESA - microchirurgische epididymale sperma-aspiratie
 Mesa (software), een opensourceimplementatie van onder meer OpenGL en Vulkan

Mensen met de achternaam Mesa:
 Carlos Mesa (1953), Boliviaans politicus
 Afkorting voor Marche Européenne du Souvenir et de l'Amitié, een internationale mars georganiseerd door de Belgische Defensie.